IBS steht als Abkürzung für:

 Iberia Express, spanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 IBS AG, ehemaliges deutsches Software-Unternehmen
 IBS Software Services, indisches Informationstechnik-Unternehmen
 Institute for Basic Science, Forschungseinrichtung in Südkorea
 Interaktives Beweissystem in der Informatik
 Interessengemeinschaft Brohltal-Schmalspureisenbahn
 International Berkeley Society, eine philosophische Gesellschaft
 International Bible Society, US-amerikanische Bibel- und Missionsgesellschaft, siehe Biblica
 International Biogeography Society
 Internationaler Bootsschein für Sportboote
 International Brecht Society
 International Biometric Society
 Internationales Berufssekretariat s. Globale Gewerkschaftsföderation
 Integriertes Bibliothekssystem, siehe Bibliothekssystem
 IBS International Business School, eine private Wirtschaftsschule in  Lippstadt und Nürnberg
 Ion Beam Sputtering, siehe Ionenstrahlsputtern 
 Irritable Bowel Syndrome, siehe Reizdarmsyndrom
 VU IBS, Vilnius University International Business School, eine private Wirtschaftshochschule in Litauen 

Abkürzung